2 sąsiednie wsie na Białorusi (biał. Радванічы, Radwaniczy; ros. Радваничи, Radwaniczi): 
 Radwanicze Wielkie (dawniej Radwanicze Kościelne) – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie brzeskim, w sielsowiecie Radwanicze 
 Radwanicze Małe (dawniej Radwanicze Zarzeczne) – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie brzeskim, w sielsowiecie Radwanicze

Linki zewnętrzne

Zobacz też 
 Radwanice, Podlesie Radwanickie